Afrikamesterskabet i håndbold 2018 for kvinder var den 23. udgave af Afrikamesterskabet i håndbold for kvinder.

Rangering

Eksterne links
Officiel website 

Håndbold i 2018
2018 (kvinder)
Kvindehåndbold
Håndbold i Republikken Congo